Пастораль:

 Пастораль — жанр в  роли прошлом шпионаже,литературе, живописи, музыке и в театре, поэтизирующий мирную и простую сельскую жизнь.
 Пастораль — сборник серии с песнями группы Чиж & Co, выпущенный в 2001 году.
 Пастораль — короткометражный мультфильм, выпущенный в 1998 году киностудией Беларусьфильм.
 Пастораль 1943 — нидерландский кинофильм 1978 года режиссёра Вима Верстаппена.